

Sigle 
 All Wheel Drive – sistema a trazione integrale permanente

Codici 
 AWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aniwa (Vanuatu)